Ede keresztnév
 Ede holland város 
 Ede nigériai város